Familientag steht für
 Family Day, kanadischer Feiertag
 Hessischer Familientag, Veranstaltung
Siehe auch:
 Familientag im Hause Prellstein
Komtesse Mizzi oder Der Familientag